Ольшанка ( — агрогородок в Чашникском районе Витебской области Белоруссии на реке Усвейке (она же Ольшанка, Усвиж-Бук, Усвея, Усвица, Язва — приток Уллы); в 95 км от Витебска, 190 км от Минска.

Административное положение 
Административный центр Ольшанского сельcовета.

Транспорт 
Автомобильными дорогами связан с Сенно, Оршей, Лепелем, Новолукомлем. 
В 7 км от агрогородка — железнодорожная станция Чашники на линии Орша-Лепель.

Население 
Население — 310 человек (2019).

Примечания 
 

Агрогородки Чашникского района